Le nom Andrea Peron peut faire référence à :
 Andrea Peron (né en 1971), un coureur cycliste italien ;
 Andrea Peron (né en 1988), un coureur cycliste italien.